Adelino Augusto da Cruz Monteiro, mais conhecido como Catolino, foi um futebolista português que atuava como avançado no Futebol Clube do Porto

Futebolistas de Portugal
Futebolistas do Futebol Clube do Porto